Die Dalian Women’s Tennis Open 2015 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dalian, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2015. Das Turnier fand vom 6. bis 13. September 2015 statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim 2015 Dalian Women’s Tennis Open wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die 2015 Dalian Women’s Tennis Open fand am 5. und 6. September 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Dalian